Olympiska spelen (OS) 1936 betyder:
Olympiska sommarspelen 1936, som anordnades i Berlin i Tyskland
Olympiska vinterspelen 1936, som anordnades i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland